Шахра́м Джамше́дович Гия́сов (; 7 июля 1993 года, Бухара, Узбекистан) — узбекский боксёр. Серебряный призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Чемпион мира-2017 и чемпион Азии-2017 среди любителей в весе до 69 кг. Лучший боксёр Азии 2017 года (среди любителей). Обладатель почётного звания «Узбекистон ифтихори».

В профи в апреле 2019 выиграл чемпионский пояс WBA International в весе Super Lightweight (до 63,5 кг).

Биография 
«Мой отец и дядя всегда стремились стать великими боксёрами. Но в их юности было другое время, другие возможности, поэтому исполнить эту мечту им не удалось. Но когда родился я, они решили сделать меня спортсменом и посвятить этой цели полностью самих себя, чему сейчас я очень благодарен, потому что смог воплотить в реальность мечту сразу двух своих родных и дорогих мне людей».

«Я начал заниматься в 5-ом классе. К тому времени наши земляки Мухаммадкодир Абдуллаев и Аббос Атоев уже заявили о себе на мировом ринге, став призёрами и чемпионами Олимпиады. Я смотрел на них и, будучи маленьким мальчиком, мечтал когда-нибудь получить возможность защищать честь своей страны на Олимпиаде. Я хотел принести золото своему Узбекистану! Я хотел оправдать все надежды и исполнить свою самую заветную мечту — быть чемпионом своей страны».

Любительская карьера 
2014 — Золотая медаль на VI чемпионате мира по боксу среди студентов в Якутске, где Гиясов в весе до 64 кг в финале одолел казаха Маулена Оскенбека

2016—2018 — Выступал в узбекской команде «Uzbek Tigers» во Всемирной серии бокса (WSB).

2016 — Серебряный призёр по боксу на Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро в полусреднем весе до 69 кг. В финале боксёрского турнира Шахрам уступил в остром бою чемпиону мира-2013 и чемпиону Азии-2015 казаху Данияру Елеусинову, но был признан «Открытием года» Азиатской конфедерацией бокса.

2017 — В апреле на Кубке короля Таиланда в Бангкоке не вышел на финальный бой с чемпионом мира среди молодёжи-2016 казахом Садриддином Ахмедовым и уехал домой. Но дома стал чемпионом Азии (май, Ташкент) — в финале выиграл у казахского боксёра Аблайхана Жусупова. В сентябре стал чемпионом мира в Гамбурге, в полуфинале снова обыграв Жусупова, а в финале победив олимпийского чемпиона Лондона-2012 кубинца Роньеля Иглесиаса. В декабре Шахрам Гиясов был признан лучшим боксёром Азии 2017 года и сообщил, что переходит в профессиональный бокс.

Однако, последний бой в любителях он в составе команды «Uzbek Tigers» (Узбекские тигры) проиграл 18 февраля 2018 года в Талдыкоргане (Казахстан) казахскому проспекту из «Astana Arlans» Асланбеку Шымбергенову.

В конце октября 2021 года в Белграде (Сербия) участвовал на чемпионате мира, в категории до 71 кг, где он в 1/16 финала соревнований по очкам (0:5) опять проиграл опытному казахскому боксёру Асланбеку Шымбергенову.

Карьера в профи 
3 марта 2018 года в Нью-Йорке промоутерская компания Андрея Рябинского «Мир Бокса» подписала эксклюзивные промоутерские контракты с двумя перспективным боксерами-любителями из Узбекистана, серебряным и бронзовым призёрами Олимпиады-2016: 24-летним Шахрамом Гиясовым и 23-летним Муроджоном Ахмадалиевым. Менеджером обоих стал Руслан Хусинов, а тренером — Джастин Гамбер. Оба боксёра начали профессиональную карьеру 10 марта 2018 года досрочными нокаутами. Гиясов на сцене старого нью-йоркского театра Kings Theatre в Бруклине уже на 8-й секунде первого раунда ударом в печень нокаутировал аргентинского боксёра Николаса Веласкеса (10-2-0, 3КО) по прозвищу Левша (El Zurdo).

А 21 апреля 2018 года там же победил опытного венгерского джорнимена Габора Горбича (24-10-0, 14КО) по прозвищу Белка (Squirrel).

После успешного старта в профи в мае 2018 года оба боксёра были приняты Президентом Национального Олимпийского комитета Узбекистана Умидом Ахматджановым и согласились выступить за страну на Олимпиаде Токио-2020. Как известно, в июне 2016 года международная ассоциация любительского бокса (АИБА) приняла решение разрешить профессиональным боксёрам выступать на Олимпийских играх.

Между тем, очередной свой бой Шахрам Гиясов провёл 14 июля в Лос-Анджелесе против мексиканца Даниэля Эчеверрия (Daniel Echeverria, 19-5-0, 17КО), по прозвищу Tocado (Пьяный удар), проигравшим за последние два года 4 боя подряд. Узбекский боксёр отправил его в нокаут уже в первом раунде.

Следующий бой Гиясов провёл 18 августа в Калифорнии против боксера из Ганы Альберта Менса (31-6-1, 15KO) по прозвищу Торнадо и выиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

22 сентября на Уэмбли Арене в Лондоне Гиясов в 4 раунде впечатляюще нокаутировал ещё небитого никарагуанца Хулио Лагуну (14-0-0, 10KO).

24 ноября 2018 узбекский панчер в Атлантик Сити (США) уже в первом раунде после нокдауна нокаутировал мексиканца Мигеля Замудио (41-11-1, 25КО).

В 2019 году Гиясов спустился из весовой категории Welterweight (66,7 кг, полусредний вес) в категорию Super Lightweight (63,5 кг, первый полусредний вес). И 23 февраля 2019 выиграл техническим нокаутом в 5 раунде в Тихуане (Мексика) у местного 36-летнего боксёра Эдгара Пуэрта (25-11-1, 19 КО).

26 апреля выиграл свой первый титул WBA International в весе Super Lightweight, победив в 10 раундах единогласным решением судей чернокожего американца Эммануэля Тейлора в Инглвуде, Калифорния, США.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 Cтатистика профессиональных боёв на сайте BoxRec
 Профиль на официальном сайте Олимпиады 2016
 Официальная страница в Instagram
 Официальная страница в Facebook
 

Боксёры Узбекистана
Выпускники Узбекского государственного университета физической культуры и спорта
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Азии по боксу